Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació, organització de l'ONU contra la fam
 Associació d'Atletisme d'Oceania (del seu nom en anglès Oceania Athletics Association), organisme rector de l'atletisme a Oceania
 Àcid oxalacètic (del seu nom en anglès Oxaloacetic Acid), àcid orgànic que actua com a metabòlit en el cicle de Krebs